Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 18-as, továbbá 18A, 18F, 18Y, illetve M18-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 18-as busz (Budapest)megszűnt
 18A busz (Budapest)megszűnt
 18Y busz (Budapest)megszűnt

 18-as busz (Debrecen)
 18Y busz (Debrecen)

 18-as busz (Dunaújváros)

 18F busz (Hódmezővásárhely)

 18-as busz (Kecskemét)

 18-as busz (Miskolc)megszűnt

 18-as busz (Nagykanizsa)

 18-as busz (Nyíregyháza)
 18A busz (Nyíregyháza)megszűnt

 18-as busz (Pécs)megszűnt

 18-as busz (Sopron)megszűnt

 18-as busz (Szeged)megszűnt 2004-ben
 M18-as busz (Szeged)megszűnt

 18-as busz (Szolnok)megszűnt

 18-as busz (Tatabánya)
 18F busz (Tatabánya)megszűnt

 18-as busz (Veszprém)
 18A busz (Veszprém)
 18-as busz (Veszprém, –1996)megszűnt
 18-as busz (Veszprém, –2018)megszűnt